Mitrovica pode referir-se ao nome de algumas cidades na Sérvia:
 Kosovska Mitrovica, cidade de maioria étnica sérvia no Kosovo;
 Sremska Mitrovica, capital da Sírmia.

Desambiguação